Kintsugi (яп. Кинцуги) — восьмой студийный альбом американской инди-рок группы Death Cab for Cutie, изданный 31 марта 2015 года на лейблах Atlantic и Barsuk.

7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший рок-альбом.

История 
Название альбома, список его композиций и обложка впервые появились в социальных сетях 12 января 2015 года.
Альбом дебютировал на позиции № 8 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 56,000 копий. Также он возглавил два рок-чарта США Top Alternative Albums и Top Rock Albums (Billboard). Диск стал четвёртым для группы альбомом, вошедшим в лучшую десятку top-10 (Billboard 200). В Канаде альбом дебютировал на № 5 в Canadian Albums Chart с тиражом 4,800 копий.
Название альбома происходит от японского слова Кинцуги, обозначающего особый вид искусства реставрации разбитой керамики (с добавлением золотого, серебряного или платинового порошка) и философского взгляда, что трещины неотъемлемы от истории и не надо их маскировать.

Список композиций

Чарты

Награды и номинации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Death Cab for Cutie
Альбомы США
Альбомы Atlantic Records